Хорхе Фернандес:
* Фернандес, Хорхе (род. 1989) — испанский волейболист.
 Фернандес, Хорхе (род. 1987) — кубинский легкоатлет (метание диска).
 Фернандес, Хорхе Уго (род. 1942) — аргентинский футболист.
 Фернандес Диас, Хорхе (род. 1950) — министр внутренних дел Испании (2011—2016).